Климню́к — украинская фамилия. Известные носители:

 Климнюк, Андрей Константинович (1964—2018) — российский автор-исполнитель и продюсер.
 Климнюк, Сергей Васильевич (род. 1976) — украинский гребец-каноист.